Este artigo traz uma lista com o nome das bolas usadas nas Copas Libertadores da América.

Links Externos 
 balones-oficiales.com/

Copa Libertadores da América
Bolas
Bolas de futebol